Орешкин — русская фамилия. Произошла от сокращённой формы имени Арефий, означающего по-гречески «доблестный».

Известные носители 
 Орешкин, Александр Львович (род. 1961) — российский дартсмен.
 Орешкин, Андрей Александрович (род. 1962) — советский боксёр.
 Орешкин, Борис Степанович (1912—1974) — советский футболист.
 Орешкин, Виктор Иванович (1939—2009) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Орешкин, Дмитрий Борисович (род. 1953) — советский и российский политолог, политгеограф.
 Орешкин, Максим Станиславович (род. 1982) — российский министр экономического развития РФ.
 Орешкин, Николай Васильевич (род. 1914) — советский винодел.
 Орешкин, Сергей Юрьевич (род. 1962) — советский и российский хоккеист, хоккейный тренер.

Торпоним 
 Орешкин — хутор в Каменском районе Ростовской области.

См. также

Примечания